

Бентонвілл — місто, штат Арканзас
 Бентонвілл — переписна місцевість, штат Огайо

Див. також 
 Бентонвіль